Als Stadtbahnbögen, Stadtbahngewölbe, Stadtbahnviadukte oder Stadtbahnarkaden bezeichnet man zwei überwiegend als Hochbahn trassierte innerstädtische Eisenbahnstrecken, die auf gemauerten Viaduktbögen verlaufen:

 Stadtbahnbögen (Berlin)
 Stadtbahnbögen (Wien)